L'adjectif homotope se réfère :
 en chimie, à la topicité ;
 en mathématiques, à l'homotopie.